Франси́ско Мате́уччи (; 16 мая 1903, Монтевидео, Уругвай — 14 апреля 1995) — уругвайский футбольный судья. Работал на матчах первого чемпионата мира. В качестве главного судьи обслуживал встречу сборных Югославии и Боливии. В свои 27 лет Матеуччи был самым молодым судьёй на турнире.

На первом турнире Кубка мира ФИФА в 1930 г. Франсиско Матеуччи провел также 2 матча в качестве лайнсмена. 

14 июля в матче Румыния - Перу он в паре с бельгийцем Джоном Лангенусом был ассистентом у рефери Алберто Варнкен из Чили. В том матче впервые в истории чемпионатов мира футболист был удалён с поля (перуанец Пласидо Галиндо). Также в матче Румыния - Перу был зафиксирован первый в истории чемпионатов мира по футболу гол, забитый на первой минуте матча (автор румын Адальберт Дешу на 50-й секунде). 

20 июля в матче Бразилия - Боливия Франсиско Матеуччи и Гаспар Вальехо (Мексика) были лайнсменами, судил матч француз Жорж Бальве. В этом матче пара лайнсменов оказалась самой молодой в истории турниров Кубка мира ФИФА - мексиканцу Гаспару Вальехо было 28 полных лет.

ФИФА ошибочно указывает, что Матеуччи был лайнсменом и 13 июля в матче Бельгия - США. Но все документы, газетные отчеты, а главное - фото арбитров перед матчем с капитанами команд  - явно указывают, что одним из лайнсменов в том матче был другой уругвайский судья, а именно глава Уругвайской ассоциации арбитров Гуальберто Алонсо. Судил тот матч аргентинец Хосе Масиас, вторым лайнсменом был чилиец Альберто Варнкен.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ceroacero
 Профиль на Weltfussball.de
 Статистика на Worldreferee.com
 Статистика Франсиско Матеуччи на сайте European Football

Футбольные судьи Уругвая
Судьи чемпионата мира по футболу 1930